Antonio Rukavina - em sérvio, Антонио Рукавина (Belgrado, 26 de janeiro de 1984) - é um ex-futebolista profissional sérvio que atuava como lateral.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Belgrado
Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do FK Partizani Tirana
Futebolistas do Borussia Dortmund
Futebolistas do TSV 1860 München
Futebolistas do Real Valladolid Club de Fútbol
Futebolistas do Villarreal Club de Fútbol
Futebolistas do Astana Futbol Kluby
Jogadores da Seleção Sérvia de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2018